

Biografia 
Era figlia di Giberto III da Correggio, signore di Correggio e di Elena Malaspina.

Giovanissima venne promessa in sposa a Jacopo Rossi di Parma, ma rifiutò il matrimonio a causa dell'ascesa del padre Giberto III a podestà di Parma.

Caterina sposò invece nel 1306 in seconde nozze Alboino della Scala, signore di Verona ed ebbero tre figli: 
Mastino II (1308-1351), signore di Verona
Alberto II (1306-1352), signore di Verona
Alboina (?-1375), monaca

Rimasta vedova nel 1311 si risposò con Galasso I Pio, signore di Carpi, dal quale ebbe sette figli:
Jacopo, podestà di Milano
Taddeo, religioso
Ludovico
Orsolina
Giberto, suo successore
Marsiglio, podestà di Bergamo
Antonio

Bibliografia 
 
 

B
D
Coniugi dei Pio di Savoia